Octan ołowiu(II) – organiczny związek chemiczny o wzorze 
 Octan ołowiu(IV) – organiczny związek chemiczny o wzorze